Błyskawica (polnisch ‚Blitz‘) steht für:

 Błyskawica (Schiff), ehemaliges polnisches Kriegsschiff
 Błyskawica (Maschinenpistole), polnische Maschinenpistole
 Błyskawica (Radiosender), Radiosender des Warschauer Aufstands